Nest peut faire référence à :
 Nest ferch Rhys, une princesse galloise ;
 le Nest ou Néez, rivière française des Hautes-Pyrénées, sur son cours moyen ;
 Nest, un album des Nits (1995) ;
 Nest, un rappeur du PMC de Bologne ;
 Nest, un producteur américain ;
 Nest, le centre dramatique national français de Thionville ;
 NEST , une branche du département de l'Énergie des États-Unis ;
 Nest Labs, entreprise américaine de thermostats connectés, rachetée par Google.
Le nest, musée de Nestlé à Vevey en Suisse.